De World Matchplay 2020 was de 27e editie van de World Matchplay. Het toernooi wordt georganiseerd door de PDC en werd gehouden van 18 tot en met 26 juli 2020 in de Marshall Arena, Milton Keynes. Wegens het coronavirus werd het toernooi zonder publiek, achter gesloten deuren gehouden en voor het eerst in de geschiedenis van de World Matchplay niet in de Winter Gardens in Blackpool. Regerend kampioen was Rob Cross. Cross verloor al meteen in de eerste ronde van debutant Gabriel Clemens. De beker waar om gestreden werd was de Phil Taylor Trophy.
 
The Dreammaker Dimitri van den Bergh won dit prestigieuze toernooi. Hij verdiende £150.000 en steeg op dat moment naar de twaalfde plaats op de wereldranglijst. Van den Bergh versloeg in de finale Gary Anderson met 18-10.

Prijzengeld 
Het prijzengeld was ten opzichte van de vorige editie gelijk gebleven.

Kwalificatie
De top 16 van de PDC Order of Merit was geplaatst. De overige 16 plaatsen gingen naar de top 16 niet-gekwalificeerde spelers van de PDC ProTour Order of Merit, zij waren ongeplaatst.

Top 16 van de Order of Merit

PDC ProTour qualifiers

Schema
Er moest gewonnen worden met twee legs verschil. Indien in de verlenging na vijf extra legs nog een gelijke stand was bereikt, bracht de zesde extra leg de beslissing.

2020
Darts in 2020
Milton Keynes